Die Ghana Premier League 2007/08 war die 48. Saison der Ghana Premier League. Sie startete am 2. Dezember 2007 und endete am 6. Juli 2008.

Ghanaischer Meister wurde der Rekordtitelträger Asante Kotoko aus Kumasi, der bereits am 25. von 30 Spieltagen durch einen Sieg gegen Real Sportive und einer gleichzeitigen Niederlage des späteren Vizemeisters Heart of Lions gegen Sekondi Hasaacas den Gewinn der 21. Meisterschaft perfekt machen konnte.

Absteigen mussten Real Sportive sowie Zaytuna United und Great Olympics.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Saison 2007/2008 dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tema Youth bekam einen 3-Punkte-Abzug.

Das Spiel Real Sportive gegen Zaytuna United (1:0) wurde 0:3 gewertet.

Torschützenliste

Spielstätten

Quellen 

2007
Fußballsaison 2007/08